Cidones är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cidones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cidones är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cidones. Runt Cidones är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km öster om Cidones. Trakten runt Cidones består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon